Antoine Frankowski (1926-1993), coureur cycliste polonais puis français
Krzysztof Frankowski (né en 1959), footballeur polonais
Przemysław Frankowski (né en 1995), footballeur polonais
Rosie Frankowski (née en 1991), fondeuse américaine
Tomasz Frankowski (né en 1974), footballeur et homme politique polonais